Эсса Аббас Фалех Хашем (; ) — кувейтский прыгун в длину. Участник летних Олимпийских игр 1980 года.

Спортивная биография 
В 1980 году Эсса Аббас принял участие в летних Олимпийских играх в Москве в соревнованиях в прыжках в длину. Турнир сложился для кувейтского легкоатлета крайне неудачно. В квалификационном раунде Аббас не смог сделать ни одной зачётной попытки и выбыл из соревнований.

Ссылки 
 

Прыгуны в длину Кувейта
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года